Flottbek bezeichnet:
 das Gewässer Flottbek in Hamburger Bezirk Altona, siehe Flottbek (Fluss)
 das Gewässer Flottbek südlich von Brokenlande, linker Zufluss der Hardebek-Brokenlander-Au
 die zusammenfassende Bezeichnung für 
 den Hamburger Stadtteil Hamburg-Groß Flottbek und
 die benachbarte Gemarkung Klein Flottbek
 der 1927 gebaute und 1935 auf der Fahrt von Danzig nach Riga untergegangene Viermastschoner Flottbek (Schiff, 1927)
 das Containerschiff MS Flottbek